The Swiss Chalet National 2010 – turniej w sezonie 2009/2010
 The Swiss Chalet National 2010 – turniej w sezonie 2010/2011